Miejscowości w USA:
 Schoolcraft – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
Gminy w USA:
 Schoolcraft (ang. Schoolcraft Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Houghton
 Schoolcraft (ang. Schoolcraft Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalamazoo
 Schoolcraft (ang. Schoolcraft Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Schoolcraft (ang. Schoolcraft County) – w stanie Michigan